Чай-Кюель () — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения. В основе лежит географический термин , передаваемый как «кюеле/ кюёле/ кюель/ кюёль», со значением «озеро», «озёрный».

 Чай-Кюель — озёра, Республика Саха (Якутия), координаты 61°57’ с. ш. 129°59’ в. д..
 Чай-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 62°01’ с. ш. 130°04’ в. д..

Примечания